Pogodno – dzielnica Szczecina
 Szczecin Pogodno – przystanek kolejowy
 Dekanat Szczecin-Pogodno – dekanat